Saturn može značiti:

 Saturn (planet), šesti planet Sunčevog sustava
 Saturn (mitologija), otac Jupitera u rimskoj mitologiji
 Saturn (rakete), NASA-ina obitelj raketa s ljudskom posadom, namijenjene orbitalnim letovima i letu na Mjesec 
 Saturn (automobil), proizvođač automobila u vlasništvu koncerna General Motors
 Nagrada Saturn, filmska nagrada, godišnje ju dodjeljuje Akademija znanstvene fantastike, fantazije i horor filmova
 Sega Saturn, kućna konzola tvrtke Sega